Флаг Берёзовского городского округа является символом муниципального образования «Берёзовский городской округ» Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 27 августа 2003 года как флаг «муниципального образования „Город Берёзовский“» (после муниципальной реформы — «Берёзовский городской округ») и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1314.

Флаг служит (наряду с гербом) основным опознавательно-правовым знаком города Берёзовского, составленным и употребляемым в соответствии с правилами вексиллологии, символом единства его населения, прав и процесса местного самоуправления.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее у древка белую орнаментальную полосу в виде берёзовых листьев; габаритная ширина полосы — 1/5 от длины полотнища, в центре основной части полотнища — лев и безант с солнечной короной из городского герба, выполненные белым, жёлтым и синим цветами».

Обоснование символики 
Орнаментальная полоса в виде берёзовых листьев указывает на наименование города.

Корона и византин — знак первенства в промышленных разработках залежей россыпного (солнечные лучи) и самородного (византин) золота. Вместе эти фигуры образуют собой химический знак золота.

Лев, кроме указания на силу и достоинство, служит также указанием на первооткрывателя золотых месторождений — Ерофея Маркова.

Примечания 

Флаги с изображением львов
Флаги с изображением солнца
Флаги с изображением берёзовых листьев